Lhohi (divehi: ޅޮހި) est un nom propre qui peut désigner :
 Lhohi, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Lhohi, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Lhohi, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives ;
 Lhohi, une île de la subdivision de Raa aux Maldives.